Die Badminton-Weltmeisterschaft 2011 fand vom 8. bis 14. August 2011 in London, England, statt. Es war die 19. Auflage der seit 1977 ausgetragenen Titelkämpfe der Badminton World Federation.

Austragungsort 
Wembley Arena

Teilnehmende Nationen 
347 Spieler aus 50 nationalen Mitgliedsverbänden nahmen an den Titelkämpfen teil.

Medaillengewinner

Endrundenresultate

Herreneinzel

Dameneinzel

Herrendoppel

Damendoppel

Mixed

Medaillenspiegel

Weblinks 
 London to host 2011 World Championship
 tournamentsoftware.com

2011
Weltmeisterschaft 2011
Weltmeisterschaft 2011
Sportveranstaltung im London Borough of Brent
Wembley Arena